Иордановка () — село в Шегининской сельской общине Яворовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 184 человека. Занимает площадь 0,392 км². Почтовый индекс — 81355. Телефонный код — 3234.

Ссылки 
 Иордановка на сайте Верховной рады Украины